Есперсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Есперсен, Кнуд (2 апреля 1926, местечко Скульстеде около города Ольборг — 1 декабря 1977) — датский коммунистический политик, деятель рабочего движения.
 Есперсен, Отто (16 июня 1860, Раннерс — 30 апреля 1943, Копенгаген) — датский лингвист.
 Жильбер-Есперсен, Хольгер (22 сентября 1890 — 30 июля 1975) — датский флейтист, музыкальный педагог, преподаватель.

См. также 
 Йесперсен, Крис
 Эсперсен, Лене